Françoise Barré-Sinoussi (* 30. července 1947, Paříž, Francie) je francouzská vědkyně, která se spolu s Lucem Montagnierem podílela na objevu viru HIV způsobujícího AIDS, za což v roce 2008 získala Nobelovu cenu za  fyziologii nebo lékařství.

Spolu s Montagnierem objevila retrovirus způsobující AIDS v bílých krvinkách pacientů se zvětšenými lymfatickými uzlinami v počátečních stádiích AIDS a v krvi pacientů v pokročilém stádiu tohoto onemocnění.

Reference

Externí odkazy 
 
  PROFILE: Luc Montagnier, Francoise Barre-Sinoussi - AIDS pioneers
  Institut Pasteur – Unité de Régulation des Infections Rétrovirales

Francouzští biologové
Narození v roce 1947
Žijící lidé
Nositelé Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství
Ženy
Francouzští nositelé Nobelovy ceny
Nositelky Nobelovy ceny
Narození 30. července
Narození v Paříži
Nositelé Medaile města Paříže